

Pessoas
David Cavallo
Domingo Cavallo
Tiberius Cavallo

Localidades

Ilha de Cavallo

Monte Cavallo

Outros
Plano Cavallo

Desambiguação